Iskorištavanje energije vjetra jedna je od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Njezina upotreba diljem svijeta se povećava, dijelom zbog pada troškova. Svjetski kapacitet instalirane snage povećao se gotovo 75 puta u posljednja dva desetljeća, skokom sa 7,5 GWh u 1997. godini na 564 GWh u 2018. godini.

Povijesno gledajući proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije dominantno je bila iz tradicionalne biomase. Danas, tradicionalna biogoriva ostaju najveći obnovljivi izvor energije, zauzimajući 60-70% od ukupne upotrebe. Od ostalih tehnologija, hidroenergija je dominantna, četvrtina potrošene energije iz obnovljivih izvora energija otpada na nju. Iako, s razvojem drugih tehnologija obnovljivih izvora energije, upotreba hidroenergije opada.

U 2019. godini najveću potrošnju električne energije ima Kina koja iznosi 6902 TWh. Najveći udio energije vjetra u ukupnoj potrošnji ima Danska koji za 2019. godinu iznosi 49,23 %, a potom slijede Urugvaj, Irska, Portugal itd.

Tablica prikazuje popis država prema udjelu potrošnje energije iz energije vjetra, što je prikazano i na sljedećoj slici.

Popis država prema udjelu energije vjetra u ukupnoj potrošnji električne energije

Izvori

Energija vjetra
Energija vjetra